Иван Массальский:
 Массальский, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; 12 июня 1917.
 Массальский, Иван Яковлевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5625; 29 ноября 1837.